C12H10 – formula molecolare dell'acenaftene
C12H10 – formula molecolare del bifenile

Formule molecolari